Severns se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Donald G. Severns
 Paul M. Severns